Op deze pagina beschrijven een aantal statistieken het seizoen 2008-2009 van voetbalclub AC Milan. Het was het 75ste seizoen dat AC Milan in de Serie A uitkwam.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-
|  || Internazionale FC| 38
| 25
| 9
| 4
| 70
| 32
| +38
| 84|-
| 2
| Juventus FC
| 38
| 21
| 11
| 6
| 69
| 37
| +32
| 74|- style="border: 3px solid red"
| 3
| AC Milan
| 38
| 22
| 8
| 8
| 70
| 35
| +35
| 74
|-
| 4 || ACF Fiorentina || 38 || 21 || 5 || 12 || 53 || 38 || 15 || 68
|-
| 5 || Genoa CFC || 38 || 19 || 11 || 8 || 56 || 39 || 17 || 68
|-
| 6 || AS Roma || 38 || 18 || 9 || 11 || 64 || 61 || 3 || 63
|-
| 7 || Udinese Calcio || 38 || 16 || 10 || 12 || 61 || 50 || 11 || 58
|-
| 8 || US Palermo || 38 || 17 || 6 || 15 || 57 || 50 || 7 || 57
|-
| 9 || Cagliari Calcio || 38 || 15 || 8 || 15 || 49 || 50 || –1 || 53
|-
| 10 || Lazio Roma || 38 || 15 || 5 || 18 || 46 || 55 || –9 || 50
|-
| 11 || Atalanta Bergamo || 38 || 13 || 8 || 17 || 45 || 48 || –3 || 47
|-
| 12 || SSC Napoli || 38 || 12 || 10 || 16 || 43 || 45 || –2 || 46
|-
| 13 || Sampdoria || 38 || 11 || 13 || 14 || 49 || 52 || –3 || 46
|-
| 14 || AC Siena || 38 || 12 || 8 || 18 || 33 || 44 || –11 || 44
|-
| 15 || Calcio Catania || 38 || 12 || 7 || 19 || 41 || 51 || –10 || 43
|-
| 16 || Chievo Verona || 38 || 8 || 14 || 16 || 35 || 49 || –14 || 38
|-
| 17 || Bologna FC || 38 || 9 || 10 || 19 || 43 || 62 || –19 || 37
|-
| 18 || Torino FC || 38 || 8 || 10 || 20 || 37 || 61 || –24 || 34
|-
| 19 || Reggina Calcio || 38 || 6 || 13 || 19 || 30 || 62 || –32 || 31
|-
| 20 || US Lecce || 38 || 5 || 15 || 18 || 37 || 67 || –30 || 30
|}

Toeschouwers

 UEFA Cup Groepsfase1/8 finale'''

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2008/09 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti uitkwamen in de UEFA Cup.

Italiaanse voetbalclub 2008/09
2009